Светско првенство у дизању тегова је годишње такмичење за сваку од тежинских категорија, у организацији ИВФ ().

Историја 
Међународна федерација за дизање тегова основана је 1920. у Паризу, најпре као Међународна федерација за дизање тегова и културизам (бодибилдинг) ФИХК () и као таква опстала до 1968, када су се раздвојили дизачи тегова и културисти и настала данашња организација ИВФ. После оснивања 1920. ФИХК је ретроактивно доделила статус светских првенстава такмичењима која су раније одржавана. 

Прво незванично светско првенство у дизању тегова за аматере и професионалце одржано је 1887. у Лондону, а прво званично одржано је 28. марта 1891. у Лондону у мушкој, а од 1987. и у женској конкуренцији.

Број тежинских категорија се мењао од 1913. до 1997. од три до десет. Године 1998. одржана је још једна редукција у категоријама, приликом припремања увођења овог спорта у женској конкуренцији на Олимпијске игре 2000. у Сиднеју. Одлучено је да се такмичење одржава у осам мушких и седам женских тежинских категорија.

Светска првенства

Мушкарци 

 Такмичења у дизању тегова током Летњих олимпијски игара 1964, 1968, 1972, 1976, 1980. и 1984. се рачунају као Светском првенству у дизању тегова одговарајуће године. После игара 1984. у годинама одржавања Летњих олимпијских игара, Светска првенства у дизању дегова се не одржавају.

Жене 
Прва четири Светска првенства за жене од 1987. до 1990. одржавала су се одвојено од првенстава за мушкарце, а од 1991. одржавају се заједно.

Комбиновано

Биланс медаља 
Стање после СП 2015.

Вишеструки освајачи медаља 
Табела показује најуспешније дизаче тегова на светским првенстви. У табели се налазе само они који су освојили 5 и више златних медаља.

Спољашње везе 
 Списак свих светских првенства од 1891 до данас

Светска првенства у дизању тегова